Млина́рський —польське прізвище.

 Відомі носії 
 Войцех Млинарський (пол. Wojciech Młynarski; 1941—2017) — польський поет, режисер, виконавець авторської пісні та сатирик.
 Еміль Млинарський (пол. Emil Młynarski; 1870—1935) — польський скрипаль, композитор, диригент, музичний педагог.